Алдя () — село у повіті Харгіта в Румунії.
 Олександр I Алдя () (бл. 1397–1436) — господар Волощини в 1431-1436 роках з роду Басарабів.